Bliksem, een elektrische ontlading in de atmosfeer die gepaard gaat met donder
Vulkanische bliksem, bliksem tijdens vulkaanuitbarstingen
 Bliksem (band), Belgische metalband
 Bliksem (strip), Belgische stripreeks
 Hete bliksem, Nederlands gerecht
 Bliksem McQueen, personage uit de animatiefilms Cars
 Bliksem (lied), een lied van Nielson uit 2021